Prezident (z lat. praesidens, předseda) může označovat:
 prezident – hlava státu (republiky), nejvyšší představitel významné organizace
 Zvolený prezident

Funkce hlavy státu
 Prezident Abcházie
 Seznam prezidentů Albánie
 Seznam prezidentů Arménie
 Prezident Ázerbájdžánu
 Seznam prezidentů Ázerbájdžánu
 Seznam prezidentů Brazílie
 Seznam prezidentů Bulharska
 Prezident Čečenska
 Prezident České republiky
 Kancelář prezidenta republiky
 Vlajka prezidenta České republiky
 Seznam prezidentů Československa
 Prezident Čínské republiky
 Prezident Čínské lidové republiky
 Seznam prezidentů Egypta
 Seznam prezidentů Estonska
 Seznam prezidentů Etiopie
 prezident Finské republiky
 Prezident Francie
 Seznam prezidentů Francie
 Seznam prezidentů Gambie
 Seznam prezidentů Ghany
 Prezident Gruzie
 Seznam prezidentů Indie
 Prezident Irska
 Seznam prezidentů Islandu
 Seznam prezidentů Itálie
 Prezident Izraele
 Seznam prezidentů Kypru
 Seznam prezidentů Libanonu
 Seznam prezidentů Lotyšska
 Prezident Maďarska
 Seznam prezidentů Maďarska
 Seznam prezidentů Malty
 Seznam prezidentů Mauricia
 Seznam prezidentů Mexika
 Seznam prezidentů Moldavska
 Prezident Německa
 Seznam představitelů Německa
 prezident Nepálu
 prezident Pákistánu
 Seznam prezidentů Podněstří
 prezident Polska
 Seznam prezidentů Rakouska
 Seznam prezidentů Rumunska
 prezident Ruska
 Seznam prezidentů Ruska
 Seznam prezidentů Severní Makedonie
 prezident Slovenské republiky
 Seznam prezidentů Slovenska
 Vlajka prezidenta Slovenska
 Volba prezidenta Slovenské republiky
 prezident Slovinska
 Seznam prezidentů Slovinska
 Seznam prezidentů Somalilandu
 Seznam prezidentů Somálska
 Prezident Sovětského svazu
 prezident Spojených států amerických
 Přísaha prezidenta Spojených států amerických
 Seznam prezidentů Spojených států amerických
 Volba prezidenta Spojených států amerických
 Seznam prezidentů Středoafrické republiky
 Seznam prezidentů Vietnamu

jiné
 Doživotní prezident, diktátorský titul
 NW Präsident, automobil z roku 1898
 Prezident 21, občanská internetová hra
 Prezident Blaník, český film
 Prezident české komory, Obnovené zřízení zemské
 Prezident kontrolního úřadu Východoindické společnosti 
 Prezident rady nad apelacemi, předseda odvolacího soudu
 Seznam ředitelů a prezidentů Policie České republiky
 Tatra Prezident, prototyp automobilu z roku 1994
 Zemský prezident, nejvyšší představitel země